Kashmir har følgende betydninger:

 Kashmir – en omstridt bjergprovins i Indien.
 Jammu og Kashmir (vasalstat) - en tidligere vasalstat beliggende omtrent hvor den nuværende provins er beliggende
 Kashmirisk (sprog) - sprog, der tales i Kashmir-regionen
 Kashmirged - en ged, der lever i Sydvest-asien
 Kashmir-uld – uld fra kashmirgeden
 Kashmir (sang) – en sang af rockbandet Led Zeppelin.
 Kashmir (band) – et dansk orkester, der har taget sit navn efter Led Zeppelins sang.